Революционная народно-освободительная партия-фронт (сокр. РНОПФ; , DHKP-C) — леворадикальная  политическая партия, действующая на территории Турции. Образована в 1978 году как Революционные левые (), с момента раскола в 1994 году носит нынешнее название. 

РНОПФ придерживается радикальной марксистско-ленинской идеологии и является организатором серии крупных терактов внутри страны. Находясь в солидарных отношениях с леворадикальным курдским движением, с 1990 года ведёт подпольную борьбу. Турция, США и Евросоюз рассматривают РНОПФ в качестве террористической организации, а ее деятельность в самой Турции — запрещена.

Операции 
Одной из основных специальных операций бойцов Революционного народно-освободительного фронта стало противодействие участию Турции в войне в Персидском заливе. Так, в течение 1991 года, совместно с бойцами КП Турции, в ходе проведения операций было убито 4 турецких генерала а также 35 человек личного состава ниже рангом. Также в ходе специальных операций были уничтожены 2 американских контрактника и ранен 1 офицер ВВС США.

Известные операции:

 30 января 1991 года был застрелен генерал-лейтенант турецкой армии в отставке Хулуси Сайин.

 23 мая 1991 года в Анкаре был убит генерал Жандармерии Турции Исмаил Селен. Операцию по ликвидации провёл боец РНОПФ Нехчи Сума.

 29 июля 1992 года бойцами РНОПФ был убит турецкий адмирал в отставке Кемаль Каякан.

Члены 
 Фехрийе Эрдал

См. также 
 Grup Yorum

Примечания

Ссылки 
Halk'ın Sesi
Сайт журнала Yürüyüş
Anti-Imperialist Front

Политические партии, основанные в 1978 году
Политические партии, основанные в 1994 году
Политические партии Турции
Леворадикальные террористические организации
Террористические организации Ближнего Востока
Запрещённые политические партии